Sophia Loren – attrice italiana (1934) 
 Lela Loren – attrice statunitense (1980)
 Josie Loren – attrice statunitense (1987)